Noem steht für:
 Noem, Bedeutungselement in der Semantik

NOEM steht für:
 New Open Economy Macroeconomics

NÖM steht für:
 NÖM, österreichisches Milchverarbeitungsunternehmen

Noem ist der Familienname folgender Personen:
 Kristi Noem (* 1971), US-amerikanische Politikerin

Siehe auch:
 Noema
 Noemi
 Noémi
 Noemí

Abkürzung